County Fair (1937), filme com John Arledge
 County Fair (1950), filme com Rory Calhoun
 The County Fair (1912), filme com Alice Joyce
 The County Fair (1920), filme de Maurice Tourneur
 The County Fair (1932), filme com Hobart Bosworth